Гейдар Алиевич Абашидзе (; ) — грузинский политик, журналист и педагог, один из лидеров грузинской мусульманской общины в Аджарии.

Биография 
Гейдар Абашидзе родился в мусульманской грузинской дворянской семье беев Аджарии. Учился в местной грузинской школе, затем в колледже в Османской Турции. В 1913 году начал преподавать в школах Аджарии и публиковался в местной прессе, пропагандируя про-грузинскую ориентацию среди мусульманских Аджарийцев. Он также сочувствовал социал-демократам, за что преследовался российским правительством. 

Подписал Декларацию независимости Грузии. В период с 1918 по 1920 год вместе с Мемедом Абашидзе он был движущей силой Комитета по освобождению мусульманской Грузии, организации, которая активно действовала во время турецкой, а затем и британской оккупации Батума, выступая за включение региона в новую независимую Грузию. После советизации Грузии он ушёл из политики. 

Умер в Тбилиси в 1966 году. Похоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей в Тбилиси.

Несколько авторов, занимающихся проблемами Кавказа в годы Первой мировой войны, путают Гейдара Абашидзе с Китой Абашидзе, грузинским социал-федералистом и членом «ОЗАКОМа».

Литература 
ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 1, გვ. 21, თბ., 1975 წელი.

აბ. სურგულაძე, ენციკლოპედია «საქართველო», ტ. 1, გვ. 25, თბ., 1997 წელი.

ზ. ბაბუნაშვილი, თ. ნოზაძე, «მამულიშვილთა სავანე», გვ. 23, თბ., 1994

Примечания

Ссылки 
ჰაიდარ აბაშიძე 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1921)
 
 
Члены Учредительного собрания Грузии
Похороненные в Дидубийском пантеоне